Пол Оскар (), настоящее имя Паудль Оускар Хьяульмтиссон (; 16 марта 1970, Рейкьявик) — исландский певец, поп-исполнитель.

В 1997 году представлял Исландию на песенном конкурсе Евровидения в Дублине, исполнив песню Minn hinsti dans (Мой последний танец).

Уже в возрасте семи лет Пол записал свой первый альбом. В 1982 году дебютировал в мюзикле Rubber Tarzan.

Дискография 
 Альбомы
 Stuð (1993)
 Palli (1995)
 Seif (1996)
 Deep Inside (1999)
 Ef ég sofna ekki (2001) (совместно с арфисткой Моникой Абендрот (Monika Abendroth))
 Ljósin heima (2003) (с Моникой Абендрот и Сигрун Хьяульмтисдоуттир (Sigrún Hjálmtýsdóttir; Diddú))
 Allt fyrir ástina (2007)
 Silfursafnið (2008)
 Синглы
 Minn hinsti dans (1997)
 Allt fyrir ástina (2007)
 Allt fyrir ástina (2007)
 International (2007)
 Betra Lif (2007)
 Er þetta ást? (2008)
 Þú komst við hjartað í mér (2008)
 Silfursafnið (2008)
 Sama hvar þú ert (2008)

Ссылки 
 Пол Оскар на MySpace Music 
 Пол Оскар на KDJ Eurodance Ltd. - Eurodance The Encyclopædia

Лауреаты Исландской музыкальной премии
Поп-певцы
Активисты ЛГБТ-движения в Исландии
Участники «Евровидения-1997»
Представители Исландии на «Евровидении»